Jacobijnenstraat (Utrecht)
 Jacobijnerstraat - Groningen
 Jacobijnestraat - Haarlem